Каски:

 Каски — народность, населявшая северо-восточную Анатолию и Южное Причерноморье (Понт) в течение II тыс. до н. э.
 Каски — район Непала в зоне Гандаки.

См. также 
 Каска (значения)